Il y a en tout 70 nations et 504 skieurs sélectionnés pour ces Championnats du monde.

Afrique du Sud 
Messieurs :

Allemagne

Andorre 
Dames :

Argentine

Arménie 
Messieurs :

Australie 
Messieurs :

Autriche

Azerbaïdjan

Belgique

Biélorussie

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Bulgarie

Canada

Chili

Chine 
Dames :

Chypre 
Messieurs :

Colombie 
Dames :

Corée du Sud 
Messieurs :

Croatie

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Géorgie 
Messieurs :

Ghana 
Messieurs :

Grande-Bretagne

Grèce

Hongrie

Îles Cayman 
Messieurs :

Inde 
Messieurs :

Iran

Irlande 
Messieurs :

Islande 
Messieurs :

Israël 
Messieurs :

Italie

Japon

Kazakhstan

Kirghizistan 
Messieurs :

Lettonie

Liban

Liechtenstein

Lituanie 
Messieurs :

Luxembourg 
Messieurs :

Macédoine 
Messieurs :

Maroc 
Messieurs :

Mexique 
Messieurs :

Moldavie 
Messieurs :

Mongolie 
Messieurs :

Monaco

Monténégro 
Messieurs :

Népal 
Messieurs :

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas 
Messieurs :

Pologne

Porto Rico 
Dames :

République tchèque

Roumanie

Russie 
Messieurs :

Saint-Marin 
Messieurs :

Sénégal 
Messieurs :

Serbie 
Dames :

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse

Turquie

Ukraine

Notes et références 

Delegations